El "Sturmlied" ("Canción de la tormenta" o "Canción de asalto"), también conocida como Deutschland erwache! ("¡Alemania, despierta!") fue el himno de facto de las Sturmabteilung (SA) desde 1923 hasta que fue suplantado gradualmente por el "Horst-Wessel-Lied" en 1930.

Historia 
La letra de esta canción fue escrita por el poeta e ideólogo nacionalsocialista Dietrich Eckart, con la segunda estrofa escrita en 1919, la tercera en 1921 y la primera en 1923. Las estrofas se reorganizaron más tarde en el orden ahora común. La música fue compuesta por Hans Gansser en 1921 y se la dedicó a Adolf Hitler. La tercera estrofa generalmente se excluía en el "Sturmlied" ya que no encaja en el esquema de rima de las dos primeras estrofas. 

El lema Deutschland erwache! ("¡Alemania, despierta!") está inspirado en el verso "Auf, deutsches Volk, awache!", del verso final de la canción de Theodor Körner sobre la bendición del Lützow Freikorps el 28 de marzo de 1813 en la iglesia de la aldea en Rogau (canción sobre la bendición solemne del Freikorps Prusiano). Esta frase se convirtió en uno de los lemas más importantes del NSDAP. 

Hasta la introducción del "Horst-Wessel-Lied", el "Sturmlied" se consideraba el himno más importante de las Sturmabteilung y se tocaba regularmente al final de las principales reuniones del partido.

Letra 
En alemánSturm! Sturm! Sturm! Sturm! Sturm! Sturm!
Läutet die Glocken von Turm zu Turm! 
Läutet, daß Funken zu sprühen beginnen,
Judas erscheint, das Reich zu gewinnen,
Läutet, daß blutig die Seile sich röten,
Rings lauter Brennen und Martern und Töten,
Läutet Sturm, daß die Erde sich bäumt
Unter dem Donner der rettenden Rache! 
Wehe dem Volk, das heute noch träumt! 
Deutschland, erwache! Erwache! 

Sturm! Sturm! Sturm! Sturm! Sturm! Sturm!
Läutet die Glocken von Turm zu Turm, 
Läutet die Männer, die Greise, die Buben,
Läutet die Schläfer, aus ihren Stuben,
Läutet die Mädchen herunter die Stiegen,
Läutet die Mütter hinweg von den Wiegen.
Dröhnen soll sie und gellen die Luft,
Rasen, rasen im Donner der Rache, 
Läutet die Toten aus ihrer Gruft! 
Deutschland, erwache! Erwache! 

Sturm! Sturm! Sturm! Sturm! Sturm! Sturm!
Läutet die Glocken von Turm zu Turm, 
Los ist die Schlange, der Höllenwurm!
Torheit und Lüge zerbrach seine Kette,
Gier nach dem Gold im scheußlichen Bette!
Rot wie von Blut stehet der Himmel in Flammen,
Schauerlich krachen die Giebel zusammen.
Schlag auf Schlag, die Kapelle, auf sie!
Heulend peitscht sie in Trümmer der Drache! 
Läutet zum Sturme jetzt oder nie! 
Deutschland, erwache! Erwache!En español¡Tormenta! ¡Tormenta! ¡Tormenta! ¡Tormenta! ¡Tormenta! ¡Tormenta!
¡Toca las campanas de torre en torre!
Suena hasta que las chispas comiencen a volar,
Judas parece ganar el  Reich,
Suena hasta que las cuerdas se vuelvan rojas de sangre,
Con solo quemaduras, torturas y asesinatos alrededor,
Haz sonar la tormenta hasta que la tierra se levante,
¡Bajo el trueno de la venganza liberadora!
¡Ay de las personas que todavía sueñan hoy!
Alemania, despierta! ¡Despierta!

¡Tormenta! ¡Tormenta! ¡Tormenta! ¡Tormenta! ¡Tormenta! ¡Tormenta!
¡Toca las campanas de torre en torre!
Llama a los hombres, los viejos y los jóvenes,
Saca a los durmientes de sus salones,
Llama a las chicas por las escaleras,
¡Aleja a las madres de las cunas!
El aire resonará y se disparará,
Corriendo en el trueno de la venganza!
¡Saca a los muertos de su tumba!
Alemania, despierta! ¡Despierta!

¡Tormenta! ¡Tormenta! ¡Tormenta! ¡Tormenta! ¡Tormenta! ¡Tormenta!
¡Toca las campanas de torre en torre!
¡La serpiente está suelta, el gusano del infierno!
La locura y la mentira han roto su cadena
La codicia de oro en la cama horrible!
El sangriento cielo rojo está en llamas horriblemente los frontones chocan juntos,
Golpe por golpe en la capilla se estrellan!
¡Fanfarroneando al dragón lo hace pedazos!
¡Llama a la tormenta, ahora o nunca!
Alemania, despierta! ¡Despierta!

Referencias

Enlaces externos 

 Grabación, Museo Imperial de la Guerra 
SA
Canciones de 1920